Gunnlaugsson är ett isländskt patronymikon, som burits av bland andra:

 Björn Gunnlaugsson (1788–1876), isländsk kartograf
 Eyþór Ingi Gunnlaugsson (född 1989), isländsk popsångare
 Garðar Gunnlaugsson (född 1983), isländsk fotbollsspelare
 Hrafn Gunnlaugsson (född 1948), isländsk filmskapare
 Ólafur Gunnlaugsson (1831–1894), isländsk journalist
 Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (född 1975), isländsk politiker